Anak (film), een Filipijnse film uit 2000 met Vilma Santos in de hoofdrol;
 Anak (lied), een wereldhit van de Filipijnse zanger Freddie Aguilar;
 Enak, ook wel Anak genaamd, een persoon uit het Oude Testament.